J69 steht für:

 Aspirationspneumonie, eine Lungenerkrankung nach dem ICD-10-Code
 Continental J69, ein Flugzeugtriebwerk
 den Johnson-Körper J69, das doppelt erweiterte abgestumpfte Dodekaeder

Abkürzung